Aintree (dorp), een dorp nabij het Engelse Liverpool
Aintree Motor Racing Circuit, een racecircuit nabij het Engelse dorp Aintree